Creemers ist der Familienname folgender Personen:

 André Creemers (1907–1971), belgischer Ordensgeistlicher, Bischof von Bondo
 Linda Creemers (* 1985), niederländische Tischtennisspielerin
 René Creemers (* 1959), niederländischer Jazz-Schlagzeuger
 Tijs Creemers (* 1980), niederländischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Cremers